Atasoy ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname, gebildet aus den Elementen ata (Stammvater, Vorfahre) und soy (Herkunft, Familie), und hat etwa die Bedeutung „jemand mit edlen Vorfahren“.

Namensträger

Familienname 
 Demir Atasoy (* 1987), türkischer Schwimmer
 İlhan Atasoy (* 1970), deutscher Kabarettist
 Irfan Atasoy (1937–2022), türkischer Schauspieler
 Nurhan Atasoy (* 1934), türkische Kunsthistorikerin
 Orhan Atasoy (1949–2009), türkischer Sänger
 Salvador Atasoy (* 1978), Schweizer Soziologe und Recherche-Journalist

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname